AIK Fotboll is de voetbalafdeling en het populairste onderdeel van de sportvereniging AIK in Solna. Het is een van de grootste voetbalclubs van Zweden en speelt in de Allsvenskan. AIK's thuisbasis is de Friends Arena, gelegen in Solna. Voor 1937 speelde de club in Stockholm zelf. De club werd opgericht in 1891 en de voetbalafdeling werd opgericht in 1896.

AIK werd twaalf keer landskampioen en staat derde op de eeuwige ranglijst van de Allsvenskan. De club heeft het record voor meeste seizoenen op het Zweedse hoogste niveau. Bovendien is AIK in deze eeuw de club die het vaakste in de top 3 eindigde, namelijk 11 keer. Het meest recente landskampioenschap was in 2018.

AIK is aangesloten bij de voetbalbond van Stockholm en is de enige ploeg uit Stockholm die Europees voetbal heeft gespeeld. De club haalde de kwartfinale van de Europacup II 1996/97, kwalificeerde zich voor de groepsfase van de Champions League 1999/00 en nam deel aan de groepsfase van de Europa League 2012/13.

Erelijst 
Zweeds landskampioenschap
 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 1998, 2009, 2018

 Superettan
 2005

Zweedse beker
 1949, 1950, 1975/76, 1984/85, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2009

 Svenska Supercupen
 2010

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1.

AIK Fotboll in Europa 

AIK Fotboll speelt sinds 1965 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (4x)
1993/94, 1999/00, 2010/11, 2019/20
Europa League (8x)
2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
Europa Conference League (1x)
 2022/23
Europacup II (5x)
1976/77, 1985/86, 1992/93, 1996/97, 1997/98
UEFA Cup (9x)
1973/74, 1975/76, 1984/85, 1987/88, 1994/95, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2007/08
Intertoto Cup (1x)
2001
Jaarbeursstedenbeker (2x)
1965/66, 1968/69

Bekende (oud-)spelers

Internationals

De navolgende voetballers kwamen als speler van AIK Fotboll uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Sven Dahlkvist degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van AIK Fotboll in totaal 39 keer uit voor het Zweedse nationale elftal.

Externe link 
 Officiële website